Francisco de Paula Rodrigues Alves, un président du Brésil ;
 José Maria Rodrigues Alves (1949 -), un footballeur brésilien.

 Rodrigues Alves, une municipalité de l'État d'Acre, au Brésil.